Liebende Frauen steht für folgende Werktitel:

 Liebende Frauen (Roman), original Women in Love, Roman von D. H. Lawrence (1920)
 Liebende Frauen, Zeitschrift für Lesben der Weimarer Republik (1926–1931), siehe Frauenliebe
 Liebende Frauen (Film), Filmdrama von Ken Russell (1969)